Bannatyne bezeichnet:
James Bannatyne, neuseeländischer Fußballtorhüter
Port Bannatyne, Ort auf der Isle of Bute